Castello Malaspina ist der Name folgender Gebäude in Italien:

 Castello Malaspina (Bosa) in der Gemeinde Bosa, Provinz Oristano, Sardinien
 Castello Malaspina (Fosdinovo) in der Gemeinde Fosdinovo, Provinz Massa-Carrara, Toskana
 Castello Malaspina (Massa) (auch Rocca Malaspina) in der Stadt Massa (Toskana), Provinz Massa-Carrara, Toskana
 Castello Malaspina (Osilo) in der Gemeinde Osilo, Metropolitanstadt Sassari, Sardinien
 Castello Malaspina (Varzi) in der Gemeinde Varzi (Lombardei), Provinz Pavia, Lombardei

Siehe auch:
 Castello Malaspina-Dal Verme in der Gemeinde Bobbio, Provinz Piacenza, Emilia-Romagna